Остапье () — село в Подволочисском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1785 человек. Почтовый индекс — 47861. Телефонный код — 3543.

Местный совет 
47861, Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с. Остап’є, вул. Кривляни, 176

Известные уроженцы, жители 
Ярослав Дмитриевич Фучило (укр. Ярослав Дмитрович Фучило; 27 сентября 1962 года, село Остапье Подволочисский район Тернопольская область, УССР, СССР) — украинский лесовод, доктор сельскохозяйственных наук (2006).

Ссылки 
 Остапье на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Подволочисского района